Метами́с () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Мормуарон.

Географическое положение 						
Метамис расположен в 34 км к северо-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Виль-сюр-Озон на севере, Венаск на юго-западе, Мальмор-дю-Конта на западе, Бловак на северо-западе.

Метамис раскинулся на склоне скалистых гор у выхода Нескского ущелья.

Гидрография 
Коммуна стоит на Неске, выходящим близ коммуны из Нескского ущелья.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 396 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер-э-Сен-Поль XII века, позже несколько раз достраивалась и расширялась.
 Грамари, остатки культуры мезолита.
 Замок Ла-Грэль.
 Часовня Сент-Фуа, XV века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики